Keret (Kanaän), in de Kanaänietische mythologie de koning van Sidon die een zoon van de Oppergod in het Ugaritisch pantheon, El, was
Keret (Karelië), een meer in de deelrepubliek Karelië in het noordwesten van Rusland
Etgar Keret, Israëlisch schrijver